Ива́н Фро́лович Шаменко́в (1 сентября 1918 — 16 января 1980) — лётчик-истребитель, ас, участник Великой Отечественной войны, командир звена 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии, сбивший в воздушных боях 17 самолётов противника лично и 1 в группе, Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 6905).

Биография 
Родился 1 сентября 1918 года в селе Большая Рельня Саратовской губернии. Окончил 7 классов сельской школы, затем поступил в школу фабрично-заводского училища при цементном заводе «Большевик» города Вольска Саратовской области, где окончил 8-й класс и Вольский аэроклуб. В 1937 году поступил в Батайскую авиационную школу пилотов имени А. К. Серова, которую в 1940 году окончил. В рядах РККА с 1937 года, член ВКП(б) с 1944 года.

Во время войны 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С мая 1942 года младший лейтенант Шаменков И. Ф. в должности пилота 2-й эскадрильи 427-го истребительного авиационного полка 292-й штурмовой авиационной дивизии Калининского фронта. Свой первый самолёт противника (Ju-88) сбил 25 января 1943 года. Летал на Як-1 и Як-9. С августа 1944 года — в 150-м гвардейском истребительном авиационном полку, летал на Як-3 и Як-9.

К 22 апреля 1945 года заместитель командира эскадрильи гвардии старший лейтенант И. Ф. Шаменков выполнил 179 боевых вылетов, провёл 34 воздушных боя, в которых сбил 17 самолётов противника лично и 1 в паре.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6905).

После войны 
После войны продолжал служить в ВВС. С 1958 года полковник И. Ф. Шаменков — в запасе. Жил в Рязани, работал сменным мастером на чаеразвесочной фабрике. Последние годы проживал в Москве. Умер 16 января 1980 года. Похоронен на Котляковском кладбище города Москвы (участок 24).

Участие в операциях и битвах 
 Курская оборонительная операция с 5 июля 1943 года по12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Кировоградская операция с 5 января 1944 года по 16 января 1944 года.
 Корсунь-Шевченковская операция с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Уманско-Ботошанская операция с 5 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года.
 Яссо-Кишиневская операция с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Белградская операция с 28 сентября 1944 года по 20 октября 1944 года.
 Дебреценская операция с 6 октября 1944 года по 28 октября 1944 года.
 Будапештская операция с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года.
 Западно-Карпатская операция с 12 января 1945 года по 18 февраля 1945 года.
 Балатонская операция с 6 марта 1945 года по 15 марта 1945 года.
 Братиславско-Брновская наступательная операция с 25 марта 1943 года по 5 мая 1945 года.
 Пражская операция с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года.

Воздушные победы И. Ф. Шаменкова 
Одержал победы в воздушных боях:

Итого сбито — 18, из них лично — 17, в группе — 1, боевых вылетов — 179; воздушных боёв — 34.

Эпизоды боев

Воздушный бой 4 Як-3 против 40 Fw-190 
Вылетев 9 декабря 1944 года в составе звена (4 Як-3) на прикрытие наземных войск в районе Мартон-Вашар, встретили 2 Ме-109. Умело построив манёвр Шаменков зашел противнику в заднюю полусферу и с дистанции 30 — 100 м сбил его из пушек в районе Эрчи. Выполняя второй вылет в течение суток в составе звена (4 Як-3) по вызову с радиостанции 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, в районе Мартон-Вашар встретили группу 40 Fw-190, которые выполняли заход для выполнения бомбометания наземных войск в районе города Барачка. Несмотря на десятикратное превосходство противника, истребители звена Шаменкова смело вступили в бой. Связав противника боем, вынудили его отбомбиться мимо целей. Шаменков лично сбил в этом бою Fw-190 в районе города Барачка. Продолжая вести бой, Шаменков сбивает второго Fw-190. Другим лётчиком был сбит ещё один Fw-190. Звено без потерь вернулось на аэродром.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 6905, 15.05.1946);
 орден Ленина (15.05.1946);
 орден Красного Знамени (23.07.1944);
 орден Красного Знамени (31.12.1944);
 орден Красного Знамени (23.05.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (14.12.1944);
 орден Красной Звезды (05.02.1943);
 орден Красной Звезды (1953);
 медали.

Память 
 На могиле Героя установлен памятник.
 Мемориальная доска в память о Шаменкове установлена Российским военно-историческим обществом на здании средней школы села Большая Рельня, где он учился.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Страничка воздушного аса на сайте «Советские асы» .
 

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Котляковском кладбище